Palau de Justícia d'Alacant, edifici al barri de Benalua d'Alacant (País Valencià)
 Palau de Justícia de Barcelona, edifici construït entre 1887 i 1908 a Barcelona
 Palau de Justícia (Girona), obra de darreres tendències a la ciutat Girona
 Antic Palau de Justícia, edifici públic monumentalista a la ciutat de Lleida 
 Palau de Justícia (Lleida), edifici de Lleida (Segrià) 
 Palau de Justícia de París, edifici en una illa enmig del riu Sena on estan els tribunals de justícia de la capital francesa
 Palau de Justícia de València, edifici neoclàssic al barri de Sant Francesc de València